Viale Europa – a Roma
Viale Europa – a Firenze
Viale Europa – a Reggio Calabria
Viale Europa – a Cologno Monzese
Viale Europa – a Bologna